Soubry peut faire référence à :
 Soubry, entreprise agroalimentaire belge.
 Anna Soubry,  femme politique britannique.